Grieben kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Grzybiny, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat działdowski,

Tyskland 

 Grieben, Tangerhütte – ort, Tangerhütte, Sachsen-Anhalt, 
 Grieben, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Grieben, Löwenberger Land – ort, tidigare kommun, Löwenberger Land, Brandenburg

Personer 
 Eduard Grieben (1813–1870), tysk landskapsmålare och grafiker
 Hermann Grieben (1822–1890), tysk journalist och poet

Robotskapade Polenförgreningar